D905 (Aube), een departementale weg in het Franse departement Aube
 D905 (Côte-d'Or), een departementale weg in het Franse departement Côte-d'Or
 D905 (Jura), een departementale weg in het Franse departement Jura
 D905 (Yonne), een departementale weg in het Franse departement Yonne